Der Continental Cup der Nordischen Kombination 2011/12 war eine vom Weltskiverband FIS ausgetragene Wettkampfserie in der Nordischen Kombination zwischen dem 9. Dezember 2011 und dem 11. März 2012 und fungierte als Unterbau des Weltcups.

Ergebnisse und Wertungen

Continental-Cup-Übersicht

Wertung

Siehe auch 
 Weltcup der Nordischen Kombination 2011/12

Weblinks 

 Nationenwertung (PDF; 44 kB)

2011/12
Nordische Kombination